Aliso negro puede referirse a:

 el nombre común de la planta Alnus glutinosa; o
 el nombre común de la planta Euonymus europaeus.
 el nombre común de la planta '''''Rhamnus frangula